Dieser Artikel behandelt die portugiesische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1966.

Qualifikation 
Portugal spielte in Gruppe 4 gemeinsam mit Vizeweltmeister Tschechoslowakei, Rumänien und der Türkei.

Portugiesisches Aufgebot

Spiele der portugiesischen Mannschaft

Literatur 
 SZ WM-Bibliothek: England 1966, München 2005, ISBN 3-86615-155-1
 Ernst Huberty, Willy B. Wange: Weltmeisterschaft 1966, Lingen-Verlag, Köln 1966
 Dr. Friedebert Becker: Fussball-Weltmeisterschaft 1966, Copress-Verlag, München 1966
 Bertelsmann Sportredaktion/Sport-Informations-Dienst: VIII. Fussball-Weltmeisterschaft England 1966, C. Bertelsmann Verlag, Gütersloh 1966

1966
Portugal